Феа́с () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 680 км на південь від Парижа, 190 км на південь від Бордо, 31 км на південний захід від По.

Історія 

1 січня 2017 року Феас і Анс було об'єднано в новий муніципалітет Анс-Феа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 167 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 419,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Феас на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантичні Піренеї

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Атлантичні Піренеї